Ingenhousz of Ingen Housz is een patriciërsfamilie en een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Jan Ingenhousz of Jan Ingen-Housz (1730-1799), Nederlands bioloog en arts
 Arnoldus Josephus Ingenhousz (1766-1858), Nederlands apotheker en koopman, politicus
 Bon Ingen-Housz (1881-1953), kunstenaar
 Arnold Hugo Ingen Housz (1888-1983), president-directeur van Koninklijke Hoogovens
 Birgit Ingen Housz (1974), Nederlands zangeres
 Nout Ingen Housz, Nederlands drummer en zanger

Nederlandse of Vlaamse achternaam